Нье́то ( — «внук») — испанская фамилия. Известные носители:
 Ньето, Альфонсо (род. 1991) — мексиканский футболист.
 Ньето, Анхель (1947—2017) — испанский мотогонщик.
 Ньето, Джейми (род. 1976) — американский прыгун в высоту.
 Ньето, Доминго (1803—1844) — перуанский военный и государственный деятель.
 Ньето, Карла (род. 1983) — испанская актриса.
 Ньето, Мэтт (род. 1992) — американский хоккеист.
 Ньето, Пепон (род. 1967) — испанский актёр.
 Ньето, Присцилла (род. 1991) — французская дзюдоистка.
 Ньето, Федерико (род. 1983) — аргентинский футболист.
 Ньето, Хосе (урождённый Хосе Гарсиа Лопес; 1902—1982) — испанский актёр.
 Ньето, Эвелин (род. 1980) — мексиканская актриса, певица и телеведущая.

Составные фамилии 
 Фернандес де Кордова Ньето, Андрес (1892—1983) — эквадорский политический деятель,  президента Эквадора
 Лопес Ньето, Антонио (род. 1958) — испанский футбольный арбитр.
 Лариньо Ньето, Давид (род. 1989) — испанский шахматный гроссмейстер.
 Гомес де Саласар Ньето, Федерико (1912—2006) — испанский военный деятель.
 Ньето Саласар, Хуан (род. 1993) — колумбийский футболист.
 Ньето Хиль, Хуан Хосе (1805—1866) — президент Колумбии в 1861 году.
 Пенья Ньето, Энрике (род. 1966) — президент Мексики.